Pozoantiguo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pozoantiguo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Pozoantiguo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar